Андреа Стрнадова (; родилась 28 мая 1972 года в Праге, Чехословакия) — чешская теннисистка.
 Победительница 3 турниров WTA в парном разряде.
 Полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1993).
 Победительница 2 юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-1989, -1990).
 Победительница 2 юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1989, Уимблдон-1990).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1989).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1989).

Общая информация 
Андреа замужем; у неё и её супруга Джейсона есть двое детей.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся 28 мая
Родившиеся в Праге
Теннисисты Чехословакии
Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек